La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1988-1989 è stata la 49ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Girone finale

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Pekka Markkanen, 
Allenatore dell'anno:  Ensio Helimäki, 
Miglior giovane:  Martti Kuisma, 
Miglior arbitro:  Carl Jungebrand

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1988
Pallacanestro nel 1989
1988-1989